Бузи́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бузини, Антонио (1904—1975) — итальянский футболист.
  (1901–1981) — итальянский футболист.